Imagen Satelital es una empresa de origen argentino fundada en 1990 por Alberto González, enfocada en la producción y distribución de canales satelitales, desde su sede en Buenos Aires, Argentina.

Historia 
Fue fundada en 1990 mediante los esfuerzos de los socios Alberto González, Ronnie Amendolara y Daniel Colombo para dar solución al inminente negocio creciente de la televisión por cable (paga) de Argentina, ya que era una industria ávida de contenidos a nivel nacional, porque dada la extensión del país, la solución vendría de la mano de los servicios satelitales con el lanzamiento de un bloque de televisión denominado "Júpiter", que los cables de todo el país distribuían dentro de la programación de su canal local con contenido para diversos públicos. Para lograr dicho objetivo se asociaron Cintelba S.A. y Telecinema S.A. Dos empresas líderes en el mercado de distribución de material fílmico para televisión abierta en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

El 20 de octubre de 1990 se acuerda la contratación de una transponder en el satélite PANAMSAT, con el fin de generar el primer proyecto de programación vía satélite de 24 horas en Latinoamérica. En cuatro meses, el 1 de marzo de 1991, se lanza el primer canal de cine durante las 24 horas de Latinoamérica, con cobertura en todo el Cono Sur, Space, siendo desde su lanzamiento primero en audiencia y también en distribución a nivel nacional. En 1993, Imagen Satelital S.A. lanza un segundo canal, I.Sat, 24 horas de películas contemporáneas y música orientadas hacia un público joven.

Dado el éxito, la empresa comienza un plan de extensión con el lanzamiento de diversos canales temáticos con 24 horas de programación y cobertura en el Cono Sur, entre los que se destacan Infinito (documentales y cultural), Universo Series (series), Júpiter Comic (comedias) y Venus (cine adulto premium).

Asumen, durante esta etapa, la distribución en el Cono Sur de diversas señales de Televisa Networks, como ECO, El Canal de las Estrellas, TLNovelas, Telehit y RitmoSon, y además su portafolio se completa con las señales internacionales Bandeirantes, UCTV Señal Internacional, Canal Sur de Perú y las argentinas MuchMusic, Crónica TV, y durante un breve tiempo Solo Tango.

En 1997, Cisneros Television Group adquirió la empresa, integrando los canales de Imagen Satelital a los canales de Cisneros existentes en esos tiempos, como Locomotion y los canales de cine adulto premium Playboy TV y AdulTVision. Luego de ser adquirida, la empresa siguió como subsidiaria de Cisneros Television Gorup en la tarea de operar, producir, representar y distribuir sus señales y representar a las señales de Cisneros Television Group en el Cono Sur. En el año 2000, Cisneros Televisión Group se fusionó con Ibero American Media Partners y el portal El Sitio (movimiento en el que se fusiona también Imagen Satelital) dando origen así a Claxson Interactive Group.

En el año 2007, la empresa Turner International Argentina adquiere Imagen Satelital junto a las señales que esta producía, en la transacción Claxson Interactive Group retuvo las señales premium de cine adulto.

A fines del mismo año, Turner International fusionó las empresas que operaban en Argentina como Cable Servicios del Sur S.A. y Turner International Argentina S.A. a Imagen Satelital S.A., siendo esta última la empresa absorbente. Hoy Imagen Satelital se identifica como Turner International Argentina en el país.

Canales 
Esta es una lista de canales de Imagen Satelital S.A.

Propios 
Canales creados por Imagen Satelial, posteriormente adquiridos por Cisneros Television Group:

 Space
 I.Sat
 Infinito
 Universo Series
 Júpiter Comic
 Venus

Cisneros Television Group 
Desde la adquisición de la empresa por parte de Cisneros Television Group en 1997, los canales de esta última fueron representados y distribuidos por Imagen Satelital en el Cono Sur:

 MuchMusic
 HTV
 Fashion TV
 Locomotion
 Playboy TV

Representados 
Canales con los cuales tenía acuerdo de distribución en el Cono Sur:

 Utilísima Satelital
 Crónica Televisión
 Rede Bandeirantes
 UCTV Señal Internacional
 Venevisión Continental
 Canal de las Estrellas
 Azteca Trece
 ECO
 Tlnovelas
 Telehit
 Ritmoson

Referencias 

Empresas de medios de comunicación de Argentina
Empresas fundadas en 1990
Empresas de televisión
Empresas subsidiarias de Warner Bros. Discovery
Antiguas filiales de Organización Cisneros